Джа́рвіс або Дже́рвіс () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Бад Джарвіс (; 1907-1983) — канадський хокеїст;
 Вес Джарвіс (;  1958) — канадський хокеїст;
 Грегорі Брюс Джарвіс (; 1944—1986) — астронавт США;
 Даг Джарвіс (;  1955) — канадський хокеїст;
 Ден Джарвіс (;  1972) — британський колишній армійський офіцер і політик-лейборист;
 Джон Артур Джарвіс (; 1872—1933) — британський плавець, двократний олімпійський чемпіон (1900);
 Келум Джарвіс (;  1992) — англійський плавець, олімпійський чемпіон (2020);
 Корі Джарвіс (;  1986) — канадський борець вільного та греко-римського стилів;
 Метт Джарвіс (;  1986) — англійський футболіст, фланговий півзахисник;
 Френк Джервіс (; 1878—1933) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1900).

Топонім 

 Джарвіс () — острів в південній частині Тихого океану.
 Джарвіс (4091 м) — щитовий вулкан у горах Врангеля, штат Аляска (США).

Інше 
 3353 Джарвіс (3353 Jarvis) — астероїд головного поясу, відкритий 20 грудня 1981 року.

Див. також 
 HMS Jervis (F00)
 Алгоритм Джарвіса
 Територія Джервіс-Бей

Англійські прізвища